Treffling ist ein geographischer Name:

Orte:
 Treffling (Gemeinde Mölbling), Ortschaft von Mölbling, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Treffling (Gemeinde Seeboden), Katastralgemeinde von Seeboden am Millstätter See, Kärnten
 Treffling (Gemeinde Seitenstetten), Ortsteil von Seitenstetten, Bezirk Amstetten, Niederösterreich
 Treffling (Gemeinde St. Anton), Ortsteil von St. Anton an der Jeßnitz, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Treffling (Gemeinde Engerwitzdorf), Teil der Gemeinde Engerwitzdorf im Mühlviertel nahe Linz (Innertreffling, Außertreffling)
 Treffling (Gemeinde Lang), Ortsteil von Lang, Bezirk Leibnitz, Steiermark

Gewässer:
 Treffling (Erlauf), rechter Zufluss der Erlauf über den Trefflingfall bei Puchenstuben, Bezirk Scheibbs, Niederösterreich
 Treffling (Url), rechter Zufluss der Url bei Krenstetten, Marktgemeinde Aschbach-Markt, Bezirk Amstetten, Niederösterreich